Die folgende Tabelle listet die Administratoren von Lakshadweep mit jeweiliger Amtszeit auf. Unter dem Namen „Lakkadiven, Amindiven und Minicoy“ wurde das bis dahin zum Bundesstaat Madras gehörende Gebiet seit 1. November 1956 als Unionsterritorium der indischen Union von einem Administrator des Indian Administrative Service verwaltet. Am 1. November 1973 erhielt es den Namen „Lakshadweep“.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien

Weblinks 
 States of India since 1947 – Lakshadweep
 Administratoren von Lakshadweep

Einzelnachweise 

Lakshadweep
!